El término Golgi puede hacer referencia:

 al aparato de Golgi, un orgánulo presente en todas las células eucariotas;
 a Camillo Golgi, médico y citólogo italiano;
 a Corteno Golgi, una comuna italiana da Lombardia;
 al órgano tendinoso de Golgi, un órgano receptor sensorial situado en los tendones de los músculos esqueléticos;
 al cráter lunar Golgi.